Kolin – wieś w woj. zachodniopomorskim
 Kolin –  gromada w powiecie pyrzyckim
 Kolín – miasto w Czechach